Moritzburg (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Moritzburg (Halle), een kasteel in de Duitse gemeente Halle (Saale)
Slot Moritzburg (Saksen), een slot in Moritzburg
Burcht Moritzburg (Zeitz), een barok slot in de stad Zeitz